Schweisfurth ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Schweisfurth (* 1965), deutscher Leichtathlet
 Georg Schweisfurth (* 1959), deutscher Unternehmer und Autor
 Gustav Schweisfurth (1928–2016), deutscher Unternehmer, Brauingenieur und Sportfunktionär

 Otto Schweisfurth (1916–2001), deutscher Fußballspieler
 Theodor Schweisfurth (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:

 Schweisfurth Stiftung
 Kapp-Forschungspreis für Ökologische Ökonomie (früher Schweisfurth-Forschungspreis für Ökologische Ökonomie)